Abancourt se poate referi la:
 Abancourt, Nord, comună în departamentul Nord din Franța
 Abancourt, Oise, comună în departamentul Oise din Franța